Die Tunis Open 2012 waren ein Tennisturnier, das vom 30. April bis 6. Mai 2012 in Tunis stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2012 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 15 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 82 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 82 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 78 kB)

ATP Challenger Tour 2012
Tennisturnier in Tunis